Venice, care înseamnă Veneția în mai multe limbi, se poate referi la

Locuri din Statele Unite ale Americii 

 Venice, Los Angeles, 
 Venice, 
 Venice, 
 Venice, 
 Venice,

Alte utilizări 

 Venice (grup muzical), grup muzical din Venice, 
 Venice (joc video)
 Venice (album), album muzical de Fennesz
 Venice (microprocesor), numele curent al unuia din micro-chip-urile AMD64 CPU

Vezi și 

 Venetia, dezambiguizare
 Venetian, dezambiguizare
 Veneția, dezambiguizare
 Little Venice, dezambiguizare
 Venice Township, dezambiguizare

Nume proprii